Arispe (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Arispe (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie snuitmotten